Péter Molnár ist der Name folgender Personen:

* Péter Molnár (Fußballspieler) (* 1983), slowakischer Fußballspieler 
 Péter Molnár (Kanute) (* 1986), ungarischer Kanute 

Siehe auch:
 Peter Molnar (1943–2022), US-amerikanischer Geologe und Geophysiker